Ашик-Гариб — распространённая в Закавказье, Средней Азии и на Ближнем Востоке народная сказка, дастан.
 Ашик-Кериб — художественный фильм, снятый режиссёрами Давидом Абашидзе и Сергеем Параджановым на киностудии Грузия-фильм в 1988 году.
 Ашик-Кериб — сказка М. Ю. Лермонтова
 Ашик-Гариб — персонаж народной сказки Ашик-Гариб
 Ашик-Кериб — спектакль.
 Ашик-Гариб — опера Зульфугара Гаджибекова
 Ашик-Кериб — балет В. В. Асафьева.